Alquen ist der Familienname folgender Personen:

 Gunter d’Alquen (1910–1998), Journalist (Drittes Reich)
 Johann Peter Cornelius d’Alquen (1800–1863), deutscher Komponist und Arzt